Bates kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Bates (ö i Antarktis),

Indonesien 

 Desa Bates, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar